Kyrkbytjärn kan syfta på:
Kyrkbytjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (29,7 ha)
Kyrkbytjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (19 ha)
Kyrkbytjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (57,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn